L45 peut faire référence à :

 HMS Whaddon (L45), un destroyer de la Royal Navy ;
 Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres